Стояно́вський — українське та польське ( — читається Стояновскі).

 Стояновський Володимир Григорович (1950—2020) — доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Стояновський Дмитро Микитович — заслужений лікар України.
 Кароль Стояновський — польський антрополог, археолог, громадський діяч.
 Стояновський Микола Іванович (1821—1900) — правник, товариш міністра юстиції, дійсний таємний радник, статс-секретар.
 Стояновський Олег Владиславович (нар. 1996) — російський волейболіст, чемпіон світу з пляжного волейболу (2019). Срібний призер Олімпійських ігор 2020 в Токіо.
 Стояновський Станіслав Іванович — заслужений працівник культури України.
 Стояновський Степан Васильович — доктор біологічних наук.

Примітки 

Українські прізвища